Thomas Douglas peut se référer à :

 Thomas Douglas (1771-1820),  de Selkirk ;
 Tommy Douglas (1904-1986), Premier ministre de la Saskatchewan.